Frisco (Carolina del Nord)
 Frisco (Colorado)
 Frisco (Texas)
 Frisco City, població a l'estat d'Alabama (EUA)
 Frisco o San Francisco